Winks ist  der Familienname folgender Personen:
 
 Harry Winks (* 1996), englischer Fußballspieler

Winks steht für:
 ein Pseudonym von Josh Wink